Por Diario Uno puede referirse a uno de los siguientes periódicos:

 Diario Uno (Santa Fe), diario argentino editado en la ciudad de Santa Fe.
 Diario Uno (Mendoza), diario argentino editado en la ciudad de Mendoza.
 Diario Uno (Chile), semanario chileno editado en Santiago.
 Diario Uno (Perú), diario peruano editado en la ciudad de Lima.